Брайтон Марина (, иногда Brighton Marina Village) — жилой район города Брайтон в Великобритания с пристанью для яхт. Построен прямо в море в период с 1971 по 1979 благодаря гидротехническим сооружениям. Имеет следующие объекты социального назначения: гостиница, аптека, супермаркет ASDA, казино, боулинг, кинотеатр, макдоналдс, большое количество магазинов и ресторанов.

Считается элитным дорогостоящим районом города.

См. также 
 Брайтон

Ссылки 
 Официальный сайт (англ.язык).
 Фотографии.
 Статья в газете.
 BRIGHTON MARINA WATER TOURS.
 Carder, Timothy (1990). The Encyclopedia of Brighton. s.98 East Sussex County Libraries. ISBN 0-86147-315-9

Брайтон
Береговые сооружения